914 Пализана (914 Palisana) — астероид главного пояса. Открыт 4 июля 1919 г. немецким астрономом Максом Вольфом в Гейдельберге, Германия. Астероид назван в честь австрийского астронома Иоганна Пализы, совместно с которым учёные создали каталог звёзд, известный как Каталог Вольфа-Пализы (Wolf-Palisa stellar charts), а также совместно работали в рамках проекта астрографического каталога Карта неба (Carte du Ciel).

Пализана движется в главном кольце, с существенным наклоном (более 25°) к эклиптике Солнечной системы. Астероид не пересекает орбиту Земли и обращается вокруг Солнца за 3,85 юлианских лет.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 Орбитальные и физические параметры малых тел (NASA Jet Propulsion Laboratory).
 Dictionary of minor planet names. Lutz D. Schmadel, International Astronomical Union.

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км